Antonio Flores Jijón (Quito, 1833 - Ginebra, Suïssa, 1915), President de l'Equador 
 Antonio Flores de Lemus (Jaén, 1876 - 1941), economista i polític espanyol
 Antonio Flores Rodríguez (1923 - ?), futbolista mexicà
 Antonio Flores o Antonio González Flores (Madrid, 1961 - Alcobendas, Madrid, 1995), actor, compositor i cantant espanyol